

Storia
Romani – antico popolo stanziatosi inizialmente nel Lazio e poi nell'intero bacino del Mediterraneo

Geografia
Români – comune della Romania nel distretto di Neamț 
Romani – villaggio egiziano nei pressi del quale si è combattuta la battaglia di Romani
Romani – contrada di Madonna dell'Arco, frazione del comune italiano di Sant'Anastasìa

Persone 
 Alessandro Romani – militare italiano
 Alessandro Romani – pittore italiano
 Angelo Romani – nuotatore italiano
 Cinzia Romani – giornalista e scrittrice italiana
 Claudia Romani – modella italiana naturalizzata statunitense
 Elettra Romani – attrice teatrale italiana
 Elio Romani – scacchista italiano
 Fedele Romani – scrittore, poeta e linguista italiano
 Felice Romani – librettista, poeta e critico musicale italiano
 Francesco Romani – karateka italiano
 Giorgio Romani – militare italiano, fratello di Saverio
 Graziano Romani – cantautore italiano
 Mario Romani – accademico italiano
 Mario Romani – calciatore italiano
 Paolo Romani – politico italiano
 Saverio Romani – militare italiano, fratello di Giorgio
 Tommaso Romani – nuotatore italiano
 Valentina Romani – attrice italiana

Altro 
 Lingua romaní – lingua indoiranica parlata da Rom e Sinti.
 Romaní – i popoli che parlano la lingua romaní
 Lettera ai Romani – testo in lingua greca contenuto nel Nuovo Testamento attribuito a Paolo di Tarso.

Pagine correlate
La romana
Romana (disambigua)
Romano